Die Liste der Spieler von New York City FC umfasst alle Spieler, die für das US-amerikanische Fußball-Franchise New York City FC seit dessen erstmaliger Teilnahme an der Major League Soccer 2015 mindestens einen Einsatz in der MLS absolviert haben.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 26. November 2015.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler bei dem Franchise unter Vertrag stand. Spieler, die das Team in der Off-Season verließen, werden dabei der abgelaufenen Saison zugeordnet.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Regular Season für New York City FC absolvierte.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Regular Season für New York City FC erzielte.
 Play-off-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in den Play-offs für New York City FC absolvierte.
 Play-off-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in den Play-offs für New York City FC erzielte.
 Nationalspieler: Zeigt an, ob der Spieler im Laufe seiner Karriere in mindestens einem offiziellen A-Länderspiel zum Einsatz kam. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler während seiner Zeit bei New York City FC in die Nationalmannschaft berufen wurde.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Quellen 

!New York City FC
New York City FC
Fussballspieler New York City FC